

Toponyme 

 Caullery, commune française située dans le département du Nord.

Patronyme 

 Eddy Caullery, footballeur français ;
 Isabelle Caullery, personnalité politique française ;
 Louis de Caullery, peintre flamand ;
 Maurice Caullery, zoologiste français.

sr:Caullery